Luiaards, een onderorde van middelgrote Zuid-Amerikaanse zoogdieren
Phyllophaga (geslacht), een kevergeslacht uit de familie bladsprietkevers (Scarabaeidae)